Список замков Франции по регионам (21 регион на континенте) и департаментам (обозначены гербом и порядковым номером). Значение французского слова замок () намного шире русского: им называют также дворцы (часто на месте бывшего замка) и господские усадьбы, иногда крепости и цитадели. Названия замков латинскими буквами — это ссылки на статьи французской Википедии.

<div style="border:1px solid grey;padding:2em 2em;float:right;margin-right:1em;text-align:center;">

Эльзас 

 Рейн Нижний (67)

Andlau •
Bernstein •
Birkenfels •
Fleckenstein •
Frankenbourg •
Frœnsbourg •
Grand-Geroldseck •
Greifenstein •
Гирбаден •
Haut-Barr or Hohbarr •
Верхний Кёнигсбург •
Herrenstein •
Hohenbourg •
Hohenfels •
Hohenstein •
Kintzheim •
Landsberg •
Lichtenberg •
Lœwenstein •
Lutzelhardt •
Nideck •
Ochsenstein •
l’Ortenbourg •
Petit-Arnsberg •
Petite-Pierre •
Petit-Geroldseck •
Ramstein •
Ringelstein •
Salm •
Schœneck •
Spesbourg •
Vieux-Windstein •
Wangenbourg •
Wasenburg •
Wasigenstein •
Wineck •
Wittschloessel

 Рейн Верхний (68)

Altkirch •
Echery •
Ferrette •
Girsberg •
Haut-Ribeaupierre •
Hohlandsbourg •
Hugstein •
Kaysersberg •
Landskron •
Morimont •
Pflixbourg •
Saint-Ulrich •
Wildenstein

(→Вверх)

Аквитания 

 Дордонь (24)

Auberoche •
Beynac •
Biron •
Bourdeilles •
Castelnaud-la-Chapelle •
Commarque •
l’Herm •
Jumilhac •
Marqueyssac •
Milandes •
Montaigne •
Montfort • Пимартен (Château de Puymartin) •
Salignac

 Жиронда (33)

Blanquefort •
la Brède •
Budos •
Cazeneuve •
Curton •
Hâ (Bordeaux) •
Rauzan •
Roquetaillade •
Villandraut

 Ланды (40)

Lacataye •
Nolibos

 Ло и Гаронна (47)

Bonaguil •
Duras •
Gavaudun •
Lagrange-Monrepos •
Nérac

 Пиренеи Атлантические (64)

Bellocq •
Bidache •
Montaner •
Morlanne •
Pau

(→Вверх)

Овернь 

 Алье (03)

Billy •
Chouvigny •
Gannat •
la Lande •
Montgilbert •
la Palice •
Thoury

 Канталь (15)

Alleuze •
Anjony •
Celles •Couffour •
Val

 Луара Верхняя (43)

Artias •
Beaufort •
Auzon •
Chavaniac

 Пюи-де-Дом (63)

Aulteribe •
Bostfranchet •
Château-Dauphin •
Chazeron •
Cordès •
Murol •
Randan •
Ravel •
Rocher •
Viverols

(→Вверх)

 Нижняя Нормандия 

 Кальвадос (14)

Beaumont-le-Richard •
Caen •
Creully •
Falaise

 Манш (50)

Bricquebec •
Gratot •
Pirou •
Regnéville

 Орн (61)

Carrouges •
Domfront

(→Вверх)

Бургундия 

 Кот-д'Ор (21)

Шатонёф •
Éguilly •
Gevrey-Chambertin •
Montfort •
La Rochepot •
Rosières

 Ньевр (58)

Corbelin •
Passy-les-Tours •
Thil

 Сона и Луара (71)

Balleure •
Berzé-le-Châtel •
Bouttavant •
Brancion •
Brandon •
Bresse-sur-Grosne •
Leynes •
Lugny •
Rully

 Йонна (89)

Saint-Fargeau•
Геделон

(→Вверх)

Бретань 

 Кот-д'Армор (22)

Dinan •
Fort-la-Latte •
La Hunaudaye •
Tonquédec

 Финистер (29)

Brest •
Kérouzéré •
Trémazan

 Иль и Вилен (35)

Bonnefontaine •
Combourg •
Fougères •
Vitré

 Морбиан (56)

Comper •
Josselin •
Largoët •
Plessis Josso •
Suscinio •
Trécesson

(→Вверх)

Центр 

 Шер (18)

Кюлан (Culan) •
Grand-Besse •
Mehun-sur-Yèvre •
Montrond

 Эр и Луар (28)

Шатодан (Châteaudun)

 Эндр (36)

Azay-le-Ferron •
d'Argy •
Ingrandes •
Sarzay

 Эндр и Луара (37)

Амбуаз (Amboise) •
Шенонсо (Chenonceau)
Шинон (Chinon) •
Cinq-Mars-la-Pile •
Ланжэ (Langeais) •
Лош (Loches) •
Luynes •
Montpoupon •
Montrésor •
Plessis-lez-Tours •
Риво (Rivau) •
Ussé

 Луар и Шер (41)

Шомон-сюр-Луар (Chaumont-sur-Loire) •
Fougères-sur-Bièvre •
Lavardin •
Montrichard •
le Moulin •
Villesavin

 Луаре (45)

Beaugency •
Sully-sur-Loire

(→Вверх)

Шампань-Арденны 

 Арденны (08)

Doumely •
Landreville •
Sedan •
Montcornet

 Об (10)

Bar sur Seine •
Chacenay Марна (51)

Montmort

 Марна Верхняя (52)

Lafauche •
Vignory

(→Вверх)

 Корсика 

 Корсика Южная (2A)

-

 Корсика Верхняя (2B)

-

(→Вверх)

 Франш-Конте 

 Ду (25)

Citadelle de Besançon •
Cléron •
Fort de Joux •
Замок Монбельяр •
Montfaucon

 Юра (39)

Arlay •
Chevreaux •
Oliferne

 Сона Верхняя (70)

Oricourt

 Территория Бельфор (90)

-

(→Вверх)

 Верхняя Нормандия 

 Эр (27)

Archives (Vernon) •
Château-Gaillard •
Château-sur-Epte •
Gisors •
Harcourt •
Ivry-la-Bataille •
Fort de Limaie •
Les Tourelles

 Сена Приморская (76)

Arques-la-Bataille •
Dieppe •
Ételan •
Jeanne d’Arc •
Orcher •
Robert le Diable •
Tancarville

(→Вверх)

 Иль-де-Франс (Парижский регион) 

 Париж (75)

Бастилия •
Консьержери •
Луврский дворец •
Тампль

 Сена и Марна (77)

Blandy-les-Tours •
Brie-Comte-Robert •
Diant •
la Grange-Bléneau •
Houssoy •
Moret •
Montaiguillon •
Nangis •
Nemours •
Tour César •
Sigy

 Ивелин (78)

Beynes •
Houdan •
La Madeleine (Chevreuse) •
Maurepas •
Montfort

 Эсон (91)

Dourdan •
Étampes •
Montlhéry

 О-де-Сен (92)
Бельвю
-

 Сен-Сен-Дени (93)

-

 Валь-де-Марн (94)

Венсенский замок

 Валь-д'Уаз (95)

Beaumont-sur-Oise •
La Roche-Guyon •
Экуанский замок

(→Вверх)

 Лангедок-Руссильон 

 Од (11)

Aguilar •
Arques •
Tour Barberousse •
Durban-Corbières •
Durfort •
Lastours •
Peyrepertuse •
Pieusse •
Puilaurens •
Puivert •
Керибюс •
Saissac •
Termes •
Villerouge-Termenès

 Гар (30)

Portes •
Montdardier •
Duché

 Эро (34)

Castles in Hérault •
Guilhem •
Pézenas •
Saint-Maurice

 Лозер (48)

Apcher •
Le Boy •
Calberte •
La Caze •
Le Champ •
Florac •
Luc •
Miral •
Montjézieu •
Saint-Alban •
Saint-Julien-d’Arpaon •
Saint-Saturnin •
Le Tournel

 Пиренеи Восточные (66)

Castelnou •
Collioure •
Salses •
Ultrère

(→Вверх)

 Лимузен 

 Коррез (19)

La Johannie •
Merle •
Plas •
Saint-Hilaire •
Turenne •
Ventadour•

 Крёз (23)

Crozant •
Saint-Germain-Beaupré

 Вьенна Верхняя (87)

Châlucet •
Chalus-Chabrol •
Château-Chervix •
Coussac-Bonneval •
Lastours •
Montbrun •
Rochechouart•
Château de Bonneval

(→Вверх)

 Лотарингия 

 Мёрт и Мозель (54)

Blamont •
Cons-la-Grandville •
Dieulouard •
Jaulny •
Mousson •
Moyen •
Pierre-Percée •
Prény

 Мёз (55)

Gombervaux •
Hattonchâtel

 Мозель (57)

Grand-Arnsberg •
Buy •
Falkenstein •
Lutzelbourg •
Мальбрук •
Ramstein •
Rodemack •
Rothenbourg •
Ducs de Lorraine (Sierck) •
Waldeck

 Вогезы (88)

Châtel-sur-Moselle •
Épinal •
Fontenoy-le-Château

(→Вверх)

 Юг-Пиренеи 

 Арьеж (09)

Foix •
Lagarde •
Lasserre •
Montaillou •
Montségur •
Roquefixade •
Usson

 Аверон (12)

Castles in Aveyron •
Belcastel •
Calmont d’Olt •
Coupiac •
Fayet •
Inférieur •
Latour-sur-Sorgues •
Montaigut •
Najac •
Peyrelade •
Pruines •
Saint-Izaire •
lLa Servayrie •
Sévérac •
Vezins

 Гаронна Верхняя (31)

Aurignac •
Boussan •
Brax •
Calmont •
Cambiac •
Castagnac •
Fourquevaux •
Galié •
Jean •
Labastide-Paumès •
Laréole •
Larroque •
Latoue •
Launac •
Montespan •
Pibrac •
Pinsaguel •
Rudelle •
Saint-Élix-le-Château •
Saint-Élix-Séglan •
Sainte-Marie •
Saint-Félix-Lauragais •
Saint-Jory •
Saint-Paul-d’Oueil •
Salvetat-Saint-Gilles •
Sarremezan •
Vallègue •
Vieillevigne •
Villefranche

 Жер (32)

Castles in Gers •
Bouvées •
Flamarens •
Homps •
Lacassagne •
Larressingle •
Mérens •
Thibault de Termes

 Ло (46)

Castelnau-Bretenoux •
Larroque-Toirac

 Пиренеи Верхние (65)

Lourdes •
Mauvezin

 Тарн (81)

-

 Тарн и Гаронна (82)

Bruniquel

(→Top)

 Север—Па-де-Кале 

 Нор (59)

-

 Па-де-Кале (62)

Boulogne •
Fort Risban (Calais)

(→Вверх)

 Пеи-де-ла-Луар 

 Луара Атлантическая (44)

Blain •
Clermont •
Clisson •
Ducs de Bretagne •
Pornic

 Мен и Луара (49)

Анжерский замок •
Замок Монсоро •
Brézé •
Brissac •
Montreuil-Bellay •

Plessis-Bourré •
Saumur •
Serrant 

 Майенн (53)

Bois Thibault •
Bouillé •
Courtaliéru •
Lassay •
Montjean •
Mortiercrolles •
Sainte-Suzanne •
Thorigné-en-Charnie

 Сарта (72)

-

 Вандея (85)

Apremont •
Noirmoutier •
Tiffauges •
Île d’Yeu

(→Вверх)

 Пикардия 

 Эна (02)

Куси (Coucy) •
Fère-en-Tardenois

 Уаза (60)

Пьерфон

 Сомма (80)

Forteresse de Ham

Замок Ле-Кенель

(→Вверх)

 Пуату-Шаранта 

 Шаранта (16)

Angoulême •
Barbezieux •
Marthon •
Montignac-Charente •
La Rochefoucauld •
Verteuil •
Villebois-Lavalette

 Шаранта Приморская (17)

Fouras •
Montendre •
Nieul-lès-Saintes •
Saint-Jean-d’Angle

 Дё-Севр (79)

Airvault •
Bressuire •
Coudray-Salbart •
La Guyonnière •
Mursay •
Niort •
Oiron •
Parthenay •
Sanzay •
Saint-Mesmin

 Вьенна (86)

Chambonneau •
Lusignan •
Touffou

(→Вверх)

 Прованс-Альпы-Лазурный берег 

 Альпы Верхнего Прованса (04)

Citadelle de Sisteron

 Альпы Верхние (05)

-

 Приморские Альпы (06)

-

 Буш-дю-Рон (13)

Baux •
L’Empéri •
Замок Иф (Château d’If) •
Tarascon

 Вар (83)

Pontevès

 Воклюз (84)

-

(→Вверх)

 Рона-Альпы 

 Эн (01)

-

 Ардеш (07)

Crussol

 Дром (26)

Adhémar •
Grignan

 Изер (38)

Arthaudière •
Bayard (Pontcharra) •
Fallavier

 Луара (42)

Chalmazel •
Essalois •
Grangent •
La Roche

 Рона (69)

Pusignan

 Савойя (73)

Ducs de Savoie (Chambery)''

 Савойя Верхняя (74)

Annecy •
Menthon-Saint-Bernard •
Montrottier •
Sales •
Thorens

(→Вверх)

См. также 
 Исторические области Франции
 Замок
 Замки Луары
 Список французских замков по векам
 Туризм во Франции

Ссылки 
 Екатерина Вячеславовна Балобанова. «Легенды о старинных замках Бретани»

 
Франция